Karl Stirner ist der Name folgender Personen:

* Karl Stirner (Maler) (1882–1943), deutscher Maler und Poet
 Karl Stirner (Bildhauer) (1923–2016), US-amerikanischer Bildhauer deutscher Herkunft 
 Karl Stirner (Musiker) (* 1970), österreichischer Musiker